Marlene (1949), een  Franse film
 Marlene (1984), een  Duitse documentairefilm van Maximilian Schell uit 1984 over Marlene Dietrich
 Marlene (2000), een Duitse film uit 2000 over Marlene Dietrich
 Marlene (2020), een Canadese film uit 2020
 Marlene (album), een muziekalbum van The Scene uit 1998
 Marlene (voornaam), een voornaam